Кунинг — фамилия. Известные носители:
 Кунинг, Виллем де (1904—1997) — ведущий художник и скульптор второй половины XX века, один из лидеров абстрактного экспрессионизма.
 Кунинг, Элен де (урождённая Фрид; 1918—1989) — американская художница, график и художественный критик.